

События 
 Ашот Мсакер назначен халифом правителем Армении.
 Византийская империя возобновила войну с арабами.
 Кукай, основатель буддийской школы Сингон, принят при китайском императорском дворе.
 Антенорео Обелерио стал венецианским дожем (правил до 809 года).
 Окончательное покорение саксов Карлом Великим после четырнадцатого похода.
 Переселение части саксов в другие земли империи.
 Франки и болгары разбили аваров.

Родились 
 Людовик II Немецкий, король Восточно-Франкского королевства (будущей Германии), основатель династии немецких Каролингов.

Скончались 
 Гальбао, Джованни
 Алкуин — учёный и поэт, важнейший из вдохновителей так называемого первого (каролингского) Возрождения.
 Лу Юй (陆羽, 733—804), китайский писатель времён династии Тан, автор классического труда по сбору и приготовления чая.

См. также

Примечания